Noam (נועם) é um nome hebraico que significa "encanto", "contentamento" (versão masculina do nome No'omi, Naomi ou Noemi). Ela é filha de Sem, filho de Noé.

Personagens bíblicos